Патрик Лодевейкс (; , Эйндховен) — нидерландский футболист и футбольный тренер.

Карьера 
Свою профессиональную карьеру начал в 1987 году, подписав контракт с ПСВ из своего родного Эйндховена. Основным голкипером ПСВ тогда был знаменитый Ханс ван Брёкелен, поэтому он за два сезона сыграл всего 11 матчей.

В 1989 году он становится игроком другого нидерландского клуба «Гронинген». Здесь он зарабатывает себе место основного вратаря команды и за девять сезонов сыграл за клуб чуть менее трёхсот игр. После таких хороших показателей Лодевейкс возвращается в ПСВ, где снова становится всего лишь вторым вратарём, основным голкипером команды уже был Роналд Ватеррёс.

После четырёх сезонов Патрик переходит в «Фейеноорд», где проводит более семидесяти игр. В 2007 году завершает карьеру игрока и остаётся работать в данном клубе в качестве тренера вратарей.

Достижения 
 ПСВ
 Обладатель Кубка европейских чемпионов: 1987/88

Примечания

Ссылки 
 Профиль на worldfootball.net
 
 Football’s just a branch of science
 Профиль на Beijen
 Профиль на Zerozero

Футболисты Нидерландов
Игроки ФК ПСВ
Игроки ФК «Гронинген»
Игроки ФК «Фейеноорд»
Футбольные тренеры Нидерландов
Тренерский штаб ФК «Эвертон»